Linie peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Linie, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Linie, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale.

Astronomie 
(89909) Linie, un astéroïde nommé en l'honneur d'un groupe avant-gardiste tchèque actif entre 1931 et 1939.